Els Municipis del cantó de Lucerna (Suïssa) són 96 i s'agrupen en 5 districtes:

Municipis

Vegeu també 

 Districtes del Cantó de Lucerna

 
Lucerna